Liem se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karel Liem
 Karel Frederik Liem